Apollo Records steht für:

 Apollo Records (1921), US-amerikanisches Musiklabel
 Apollo Records (1928), US-amerikanisches Musiklabel
 Apollo Records (1944), US-amerikanisches Musiklabel
 Apollo Records (Belgium), belgisches Musiklabel
 Apollo Recordings, britisches Musiklabel